Cumming kan som auktorsförkortning betyda:

 Meg S. Cumming
 William Archibald Cumming

Robotskapade auktorsförkortningar